L'archipel de Wanshan (万山) est situé dans la province du Guangdong en Chine, à proximité de Macao, Hong Kong et  Zhuhai ;
 Le district spécial de Wanshan (万山) est une subdivision administrative de la province du Guizhou en Chine.